Chiché poderá referir-se a:

Chiché (Guatemala) - cidade da Guatemala, situada no departamento de El Quiché
Chiché (Deux-Sèvres), comuna da França, situada no departamento de Deux-Sèvres

Desambiguações de topônimos